Colin Cotterill – scrittore e fumettista britannico
 David Cotterill – calciatore gallese
 Steve Cotterill – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese